Kurt Weill – niemiecki kompozytor
 Raymond Weill – francuski egiptolog
 Sanford I. Weill – amerykański bankier i finansista

Zobacz też:
 Weil